Ardrossan (Australië), een plaats in Australië
Ardrossan (Schotland), een plaats in Schotland
Station Ardrossan Town, een spoorwegstation in Ardrossan (Schotland)
Station Ardrossan Harbour, een spoorwegstation in Ardrossan (Schotland)
Station Ardrossan South Beach, een spoorwegstation in Ardrossan (Schotland)
Ardrossan (Canada), een plaats in Canada
HMS Ardrossan (J131), een Royal Navy mijnenveger